Алексей Иольевич Витаков (род. 28 августа 1966) — русский поэт, прозаик, автор-исполнитель песен. Лауреат Всемирного литературного форума им. К. Нефедьева (2002), шорт-лист Литературной премии "Антибукер-2000", лауреат Литературной премии журнала "Москва" (2005), шорт-лист Литературной премии им. П.Бажова (2011), лауреат Литературной премии "Поющие письмена". Член Союза писателей России с 1998.

Биография 
Родился 28 августа 1966 года в Коми АССР. С 1969 г. по 1985 г. в Рыбинске.С 1985 г. по 1987 г. служба в армии. В 1987-1999 гг. жил в Смоленске. С 1999 г. по настоящее время живет и работает в Москве.

Библиография 
Автор восьми поэтических книг («В тени минувших лет» — 1993, «Зов» — 1997, «Веретено луны» — 1998, «Голоса корней» — 2000, «Земная ось» — 2002, «Другая сторона света» — 2009, "Голоса" 2011, Под северным солнцем - 2019). Печатался в журналах: «Москва» — 2004, 2005, 2006, 2007, «Дружба народов» — 2000, 2001, «Наш современник» — 1999, «Воин России» — 2000, «Молодая гвардия» — 2003, «Смена» — 2002, «Читаем, учимся, играем» — 2001, «Работница» — 2002, "Роман газета"- 2010", альманах "Под часами" 2013,"Коломенский альманах" - 2014"  и др. Автор семи романов ("Домой не возвращайся!" 2008, "Вали все на Меркурия" 2009, "Набег" 2014, "Посох волхва" 2015, "Проклятие красной стены" 2015, "Ярость белого волка" 2019, "Гнев пустынной кобры" 2020).

Фестивали 
Принимал участие в различных фестивалях авторской песни как почётный гость и член жюри («Куликово поле» — 2000—2019, «Смоленское поозерье» — 1998,2004,2008,2010, «Селигер» — 2003-2010, Московский межвузовский — «Межвуз» — 2002—2018,, «Фестос» — 2002—2015, «Коломенское» — 2002—2018,  "Радуга струн" - 2010-2016, "Господин ветер" - 2010-2019, "Лоза и Муза" - 2016 - 2019, "Пущинский фестиваль ансамблей" - 2002 - 2020, "Капитан Грэй" - 2010 - 2019, "Переправа" - 2016 - 2019, "БардАкадемия" - 2014,2016,2018,2019,2020 и др.). Автор идеи и председатель жюри Межвузовского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилёва 2014-2019. Художественный руководитель фестиваля "Покровский собор" 2020.

Дискография 
В период 2001—2019 записаны и изданы аудио-альбомы:
 «В тени минувших лет» — 2001 г.
 «Мелодия грозы» — 2001 г.
 «Древесный узел» — 2002 г.
 «Земная ось» — 2002 г.
 «Зрение камня» — 2003 г.
 «Продажа за рубежом запрещена» — 2004 г.
 «В круге пятого колеса» — 2005 г.
 «Божия гроза» — 2006 г.
 «В тени от облака» — 2006 г.
 «Alea jakta est» — 2007 г.
 «Кривая судьбы» — 2007 г.
 «Не касаясь земли» — 2009 г.
 «Незримая даль» — 2011 г.
"По следу ветра" - 2012 г.
"Остывающий градъ" - 2012 г.
"Гончарный круг" - 2016 г.
"Березовая тетрадь" - 2019 г.
"Война" - 2019 г.

Ссылки 
 Официальный сайт

Копирование данного текста с официального сайта разрешено автором текста.

Поэты России